Йерархията на военните звания в Корейската народна армия е повлияна от тази на Съветския съюз и Народна република Китай.

Основните цветове на отличителните знаци са червено и златисто, с вариации според видовете въоръжени сили и родовете войски.

Уникално за КНДР е званието теуънсу, което обикновено се предава като „генералисимус“ или „велик маршал“, но е всъщност без чужд еквивалент. Еквивалентен ранг би бил 6-звезден генерал.

Звания в сухопътните войски

Звания във военновъздушните сили

Звания във военноморския флот

Вижте също 
 Звания и отличия на Северна Корея

Въоръжени сили на Северна Корея
Корейска народна армия